Inaczej – grupa literacka działająca w Krakowie w latach 1945–1946
 Inaczej – wychodzący w latach 1990–2002 miesięcznik środowisk LGBT